Lista biskupów rzymskokatolickiej diecezji pasawskiej, noszących w l. 1217-1803 feudalny tytuł książąt biskupów.

Biskupi Pasawy
 ?-475 Św. Walenty z Recji
 739-? Vivilo
 ?-753/54 Beat
 753-756 Sydoniusz
 Antelm
 770-777 Wisurich
 777-804/05 Waldrich
 804/05-806 Urolf
 806-817 Hatto
 818-838 Reginhar
 Sediswakancja
 840-866 Hartwig
 866-874 Ermanrich 
 875-897 Engelmar
 898-899 Wiching
 899-902 Ryszard
 903-915 Burchard
 915-932 Gumpold
 932-946 Gerard
 946-970/71 Adalbert 
 971-991 Pielgrzym
 991-1013 Krystian
 1013-1045 Berengar
 1045-1065 Egilbert
 1065-1091 Bł.Altmann
 1092-1121 Udalryk 
 1121-1138 Reginmar
 1138-1147/48 Reginbert
 1148/49-1164 Konrad Babenberg 
 1164-1165 Rupert I
 1165-1169 Albono
 1169-1172 Heinrich I von Berg 
 1172-1190 Theobald
 1191-1204 Wolfger von Erla
 1204-1206 Poppo z Akwilei
 1206-1215 Manegold von Berg
 1215-1221 Ulryk II
 1222-1232 Gebhard I von Plain
 1233-1250 Rudiger z Bergheim
 1250 Konrad I głogowski
 1250-1254 Berthold von Pietengau
 1254-1265 Otto von Lonsdorf
 1265 Władysław 
 1265-1280 Petrus z Wrocławia
 1280-1282 Wichard z Pohlheim
 1282/83-1285 Gottfried
 1285-1313 Bernhard von Prambach
 1313-1317 Sediswakancja 
 1313 Albrecht II Kulawy
 1313-1315 Gebhard
 1317-1319 Heinrich von Vienne
 1320-1342 Albert II Sachsen-Wittenberg
 1342-1362 Gottfried von Weißeneck
 1363-1380 Albert III von Winkel
 1381-1387 Johann von Scharffenberg
 1387-1388 Hermann Digni 
 1388-1390 Rupert von Jülich-Berg
 1390-1423 Georg Hohenlohe
 1423/24-1451 Leonard von Laiming
 1451-1479 Ulryk z Nußdorf
 1480-1482 Georg Hessler
 1482-1485 Fryderyk Mauerkircher
 1485-1490 Fryderyk von Öttingen
 1490-1500 Krzysztof von Schachner
 1500-1517 Wiguleus von Marzoll
 1517-1541 Ernest Bawarski
 1541-1555 Wolfgang von Salm
 1555-1561 Wolfgang von Closen
 1561-1598 Urban von Trennbach
 1598-1625 Leopold
 1625-1662 Leopold Wilhelm
 1662-1664 Karl Joseph
 1664-1673 Wenzeslaus z Thun
 1673-1689 Sebastian z Pötting
 1689-1712 Johann Philipp Lamberg 
 1713-1722 Rajmund Ferdynand von Rabatta
 1723-1761 Józef Dominik von Lamberg

Zobacz też 
 diecezja pasawska 

Pasawa
Religia w Pasawie